Ираклий, Павлин и Венедим (; ум. 251) — священномученики древней Церкви, пострадавшие при древнеримском императоре Деции Траяне (249—251).

Пострадали за Христа в Афинах. Там они проповедовали язычникам о Христе и убеждали их оставить поклонение бесчувственным идолам. Избранники Божии были преданы суду вместе со своими учениками, принявшими истинную веру.

После многих истязаний все они были брошены в разожжённую печь, в которой и предали свои души Богу.

Память — 31 мая (18 мая по старому стилю).

Литература 
 
 Православный Церковный календарь 2021 год
 

Священномученики
Христианские святые III века
Умершие в III веке
Сожжённые заживо